Пакчен има више значења:

 Пакчен (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пакчен (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Пакчен (Сенотиљо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Пакчен (Тискакалкупул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику